El término hexágono puede referirse a:

En geometría, un hexágono es un polígono de seis lados y seis vértices.
El hexágono trigonométrico es un recurso mnemónico para ayudar a recordar relaciones e identidades trigonométricas.
El Hexágono invernal, figura astronómica con forma de hexágono imaginario, visible durante el invierno en el hemisferio norte.
El hexágono de Perpiñá, modelo económico desarrollado por el economista Román Perpiñá al aplicar a la península ibérica la teoría de los lugares centrales.
Torneo hexagonal, un sistema de competición que involucra a seis participantes.
Sistema cristalino hexagonal, una forma de cristalización.